Valle del Sol hace referencia a varios artículos:

 Valle del Sol (Argentina), localidad; o 
 Alto Chicamocha o Valle del Sol, región de Colombia.
 Val di Sole, al norte de Italia.